

Cinema 
Medal of Honor – cortometraggio del 1955 diretto da Jesse Hibbs

Onorificenze 
Medal of Honor  – la più alta decorazione militare assegnata dal Governo degli Stati Uniti

Televisione 
Medal of Honor – film per la televisione del 1999 diretto da William Bison
Medal of Honor – serie televisiva statunitense del 2018

Videogiochi 
Medal of Honor  – serie di videogiochi sparatutto in prima persona
Medal of Honor  – primo videogioco dell'omonima serie, uscito nel 1999
Medal of Honor  – videogioco dell'omonima serie, uscito nel 2010